Вик-сюр-Эн:

 Вик-сюр-Эн — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.
 Вик-сюр-Эн — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия.